Ранчо Ернандез има више значења:

 Ранчо Ернандез (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Ернандез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ернандез, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ернандез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ернандез (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ернандез (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Ернандез, Сочипила (Хуарез Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Ернандез, Километро Веинте (Парачо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Ернандез (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ернандез (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику